1980 Голяма награда на Бразилия е 8-о за Голямата награда на Бразилия и трети кръг от сезон 1980 във Формула 1, провежда се на 27 януари 1980 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Репортаж 
Преди състезанието някои пилоти бойкотираха заради недоброто състояние на трасето най-вече в асфалта. Все пак това е последното състезание на Интерлагос, преди да се завърне с нова конфигурация през 10 години по-късно.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия